Дангулов

 Дангулов, Абрам Христофорович (1900—1967) — советский футболист, тренер.
 Дангулов, Савва Артемьевич (1912—1989) — русский советский писатель, драматург и журналист, военный корреспондент.